Філіп — чоловіче ім'я. Рідше — прізвище. Також — Філіпп.

Особи

Іспанія 
 Філіп I — іспанський король (1506).
 Філіп II — іспанський король (1556—1598).
 Філіп III — іспанський король (1598—1621).
 Філіп IV — іспанський король (1621—1665).
 Філіп V — іспанський король (1700—1746).

Македонія 
 Філіпп I — македонський басилевс.
 Філіпп II — македонський басилевс (359—336 до н.е.), батько Олександра. 
 Філіп V — македонський басилевс (221–179 до н.е.).

Португалія 
 Філіп І — іспанський король (1581—1598).
 Філіп II — португальський король (1598—1621).
 Філіп III — португальський король (1621—1640).

Франція 
 Філіп II — французький король (1180–1223).
 Філіп V — король Франції (1316—1322).
 Філіп Дік
 Філіп ІІ Орлеанський

Бургундія 
 Філіп II — бургундський герцог (1363—1404)

Прізвища 
 Жерар Філіп
 Ян Філіп

Див. також 
 Філіпп
 Пилип

Посилання 
 

Чоловічі імена